Новоусадский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Новоусадский сельсовет — Арзамасский район, Нижегородская область.
 Новоусадский сельсовет — Спасский район, Нижегородская область.
 Новоусадский сельсовет — Ельниковский район, Мордовия.
 Новоусадский сельсовет — Рузаевский район, Мордовия.